{{DISPLAYTITLE:(8015) 1990 QT2}}

A (8015) 1990 QT2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henry Holt fedezte fel 1990. augusztus 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (8001–8500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói